Mansfield Town FC (celým názvem: Mansfield Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Mansfield v nemetropolitním hrabství Nottinghamshire. Založen byl v roce 1897 pod názvem Mansfield Wesleyans FC. Od sezóny 2013/14 hraje v EFL League Two (4. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Field Mill s kapacitou 9 186 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1897 – Mansfield Wesleyans FC (Mansfield Wesleyans Football Club)
 1906 – Mansfield Wesley FC (Mansfield Wesley Football Club)
 1910 – Mansfield Town FC (Mansfield Town Football Club)

Získané trofeje 
 EFL Trophy ( 1× )
 1986/87

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1968/69
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1975/76
 FA Trophy
 Finále: 2010/11
 EFL Trophy
 Vítěz: 1986/87

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1921–1926: Midland Football League
 1927–1931: Midland Football League
 1931–1932: Football League Third Division South
 1932–1937: Football League Third Division North
 1937–1947: Football League Third Division South
 1947–1958: Football League Third Division North
 1958–1960: Football League Third Division
 1960–1963: Football League Fourth Division
 1963–1972: Football League Third Division
 1972–1975: Football League Fourth Division
 1975–1977: Football League Third Division
 1977–1978: Football League Second Division
 1978–1980: Football League Third Division
 1980–1986: Football League Fourth Division
 1986–1991: Football League Third Division
 1991–1992: Football League Fourth Division
 1992–1993: Football League Second Division
 1993–2002: Football League Third Division
 2002–2003: Football League Second Division
 2003–2004: Football League Third Division
 2004–2008: Football League Two
 2008–2013: Conference Premier
 2013–2016: Football League Two
 2016– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1897